Пеграм ():
 Пеграм, Джон (1832—1865) — американский военный.
 Пеграм, Джордж (1876—1958) — американский физик.